

Personagens bíblicos 
 Judas Iscariotes — discípulo que, de acordo com os Evangelhos, traiu a Jesus de Nazaré.
 Judas Tadeu — irmão de Tiago, apóstolo morto por Herodes Antipas I
 Judas, irmão de Jesus — citado em Marcos 6:4 e Mateus 13:55
 Judas, o Galileu — líder de uma revolta contra Roma (Atos 5:37)
 Judas Barsabás — discípulo enviado para acompanhar Paulo e Barnabé (Atos 15:22)
 Judas Macabeu — terceiro filho de Matatias (1 Macabeus 2:4)
 Aristóbulo (filho de João Hircano) — filho mais velho de João Hircano, chamado de Aristóbulo e conhecido como "Judas"

Outros
Judas (western)
Judas Priest — banda de heavy metal
Judas (canção de Helloween)
Judas (canção de Lady Gaga)

Ver também 

 

Desambiguação